Key steht für:

 Key,  im Druckwesen der Schwarzanteil beim CMYK-Farbmodell
 Key (Spieleentwickler), Japan
 Key (Band), elektronische Band der DDR (1984–1990)
.key, Dateien eines Präsentationsprogramms von Apple, siehe Keynote (Software)

Key ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Florida Keys, Inselkette im US-Bundesstaat Florida, USA
 Big Coppitt Key
 Big Pine Key
 Cudjoe Key
 Duck Key
 Key Largo
 Key West

Orte in Florida:
 Big Coppitt Key
 Big Pine Key
 Manasota Key

Key ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Key (1904–1979), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Arden Key (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Astley Cooper Key (1821–1888), englischer Admiral
 Ben Key (* 1965), britischer Marineoffizier
 Brian Key (1947–2016), britischer Politiker
 cEvin Key, Künstlername von Kevin Crompton (* 13. Februar 1961), kanadischer Schlagzeuger und Songwriter
 Dana Key (1953–2010), US-amerikanischer Musiker und Pastor
 David M. Key (1824–1900), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Key (1849–1926), schwedische Reformpädagogin und Schriftstellerin
 Francis Scott Key (1779–1843), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Amateurdichter
 Hans Key (1927–2019), deutscher Leichtathlet und Leichtathletiktrainer
 James Key (* 1972), englischer Rennsportdirektor
 John Key (* 1961), neuseeländischer Politiker
 John A. Key (1871–1954), US-amerikanischer Politiker
 Keegan-Michael Key (* 1971), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Drehbuchautor
 Lieven de Key (~1560–1627), niederländischer Architekt
 Marie Key (* 1979), dänische Pop-Sängerin und Songwriterin
 Philip Key (1750–1820), US-amerikanischer Politiker
 Philip Barton Key (1757–1815), US-amerikanischer Politiker
 Steven Key (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ted Key (Theodore Keyser; 1912–2008), US-amerikanischer Comiczeichner
 Thomas Hewitt Key (1799–1875), englischer Gelehrter
 V. O. Key, Jr. (1908–1963), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Vladimir Orlando Key (1908–1963), US-amerikanischer Politologe
 Willem Key (1515–1568), flämischer Maler
 William S. Key (1889–1959), US-amerikanischer Militär, General der US Army 

Siehe auch:
 Kai (Vorname)
 CAY

Abkürzung